José Marco puede referirse a:

 José Marco y Sanchís (1830-1895), escritor español.
 José Marco Davó (1895-1974), actor español.
 José Marco (1925-), actor español (nacido como José Joandó Roselló).
 José Marco Berges (1950-), empresario y expolítico español.
 José Marco Higón (1991-), futbolista español.